Södermalm kan syfta på 

 Södermalm – en stadsdel i Stockholm
 Södermalms stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Stockholms innerstad
 Södermalm, Mölndal – ett område i Mölndal
 Södermalm, Sundsvall – en stadsdel i Sundsvall

Se även
Söder (olika betydelser)
Söderort